Таблиця медалей зимових Паралімпійських ігор 1984 — це перелік національних олімпійських комітетів, показаний за кількістю медалей, здобутих під час зимових Паралімпійських ігор, що проходили у Інсбруку, Австрія, з 14 по 20 січня.

Таблиця 
Легенда

Див. також 
 Список медалістів зимових Паралімпійських ігор 1984
 Таблиця медалей зимових Олімпійських ігор 1984

Джерела 

Зимові Паралімпійські ігри 1984